Goa har flere betydninger:
 Goa - er en delstat i det vestlige Indien
 Goa trance - en musikgenre
 Goa (film fra 2010) - en film instrueret af Venkat Prabhu
 Goa (film fra 2015) - en film instrueret af Surya
 Goa (spil) - brætspil skabt af Rüdiger Dorn